Sezon (1970/1971) był 68. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły  spadły do drugiej ligi - NB I/B. Tytuł obroniła drużyna Újpesti Dózsa SC. Tytuł króla strzelców zdobył Mihály Kozma, który w barwach Budapest Honvéd SE strzelił 25 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1970 w piłce nożnej
1971 w piłce nożnej